Cornalesi – abitanti di Cornale e Bastida
Cornalesi – abitanti di Cornale